Ujezd kan syfta på:

 Ujezd (krets) – en administrativ indelning i Kejsardömet Ryssland

Geografi

Tjeckien 

 Újezd pod Troskami, ort, 
 Újezd (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Újezd (ort i Tjeckien, Olomouc), 
 Újezd (ort i Tjeckien, Vysočina), 
 Újezd (ort i Tjeckien, Plzeň), 
 Újezd (ort i Tjeckien, Zlín), 

Robotskapade Tjeckienförgreningar